Мартовский — посёлок в Железногорском районе Курской области России. Входит в состав Новоандросовского сельсовета.

География 
Расположен на северо-западе области, в восточной части района в лесостепной зоне. С севера примыкает посёлок Лев-Толстовский.

 Климат
характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла и является характерным для западного агроклиматического района Курской области.

По условиям теплообеспеченности растений относится к умеренному поясу, входящему в состав лиственно-лесной климатической области России.

По данным метеостанции основные климатические показатели следующие: среднегодовая температура воздуха +5,4 С, продолжительность безморозного периода 149 дней, гидротермический коэффициент — показатель влагообеспеченности — равен 1,2 (умеренное увлажнение).

История 
Согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» входит в состав образованного МО «Новоандросовский сельсовет».

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от 148 жителей.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Остановка общественного транспорта «Мартовский».

Примечания 

Населённые пункты Железногорского района